Khantipalo, Bhikkhu (właściwie Lawrence Mills). Urodził się w 1932 niedaleko Londynu. Uczeń technikum ogrodniczego, służył jako instruktor w Brytyjskiej armii w Egipcie, wyświęcony na buddyjskiego mnicha w Indiach w późnych latach 50. Został wprowadzony w Buddyzm poprzez książkę "Buddhism" Christmas'a Humpreys'a. Praktykował medytację w Indiach i Tajlandii pod okiem różnorodnych wybitnych nauczycieli  od 1963 aż do 1973. Tam też otrzymał wyświęcenie. Wyruszył do Australii. Później przeprowadził się do Sri Lanki i pracował w buddyjskim towarzystwie wydawniczym. Następnie znów powrócił do Australii i w 1978 współzałożył (z Ayya Khemą) " Wat Budda Dhamma"  w Wiseman's Ferry w Nowej Południowej Walii, gdzie przez czternaście lat był miejscowym nauczycielem. Powrócił do Londynu w 1995 i dołączył do londyńskiego stowarzyszenia buddyjskiego. Laurence został uczniem Czogjala Namkhai Norbu, pozostawił życie mnicha, ożenił się z Dharmmika a współzałożył  Bodhi Citta Buddhist Centre w Cairns. Znany jest jako jeden z trzech patriarchów Buddyzmu w Australii (pozostali dwaj to: Lama Yeshe i Robert Aitken)

Bibliografia 
 http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/index.html#khantipalo
 http://www.dharmaavenue.com/faces-lives/khantipalo-bhikkhu.html

Linki zewnętrzne 
 http://sasana.wikidot.com/khantipalo-bhikkhu

Duchowni buddyjscy